Soyer est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Alexis Benoît Soyer (1809-1858), cuisinier français qui fit carrière en Grande Bretagne;
 Blanche-Augustine-Angèle Soyer (1843-1911), connue sous le nom de plume de baronne Staffe, écrivaine française ;
 Ferdi Sabit Soyer (né en 1952), homme politique chypriote turc ;
 Julie Soyer (née en 1985), joueuse de football française ;
 Julien Soyer (né en 1978), pongiste handisport français ;
 Marie-Pauline Soyer (1786-1871), graveuse française ;
 Moses Soyer (1899-1974), peintre américain ;
 Paul-Constant Soyer (1823-1903), peintre français ;
 Paul Soyer (1832-1903), ciseleur, graveur, émailleur français ;
 Nicholas Soyer (1864-1935), chef cuisinier petit-fils de Alexis Benoît Soyer,
 Peter Soyer Beagle (né en 1939), écrivain de fantasy américain ;
 Raphael Soyer (1899-1987), peintre américain ;
 René-François Soyer (1767-1845), prélat français, évêque de Luçon de 1817 à 1845, frère de Jean-Aimé de Soyer ;
 Robert Soyer (1717-1802), ingénieur des ponts et chaussées français ;
 Roger Soyer (né en 1939), chanteur d'opéra (basse) français ;
 Théophile Soyer (1853-1940), émailleur français ;
 Jean-Aimé de Soyer (1768-1823), militaire français, frère de René-François Soyer.

Toponyme 

 Soyer, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Allemanche-Launay-et-Soyer ;
 Fontaine-Soyer, ancienne commune française de Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Dijon.

Autres 
 Soyer, constructeur de motocyclettes français.
 Soyer du Québec, plante.

Voir aussi 
 Soyers (Haute-Marne)